
Termin -{BTR}- ima više značenja.

 -{GPR148}-
 BTR-50
 BTR-60
 BTR-80